José Palacios Gutiérrez puede referirse a:

 José Palacios Gutiérrez, boxeador mexicano,
 José Palacios Gutiérrez, futbolista español.